Люце — фамилия. Известные носители:

 Люце — дворянский род.
 Люце, Вера Владимировна (1879—1977) — оперная певица и вокальный педагог.
 Люце, Владимир Владимирович (1903—?) — театральный режиссёр, актёр и сценограф.
 Люце, Иоанн Вильгельм Людвиг фон (1756—1842) — доктор богословия и медицины, лютеранский священник, врач, писатель.
 Люце, Михаил Фёдорович (1844—1918) — государственный деятель, действительный тайный советник, сенатор.
 Люце, Николай Павлович (1869—1934) — русский генерал.
 Люце, Фёдор Иванович (1797—1866) — инженер-генерал; комендант Гатчины.